L'erreur est humaine est un proverbe français traduit de la première partie de la locution latine Errare humanum est, perseverare diabolicum.

Il s'agit aussi du titre des œuvres suivantes :
 L'erreur est humaine (film, 1984), film français réalisé par André Valardy en 1984 ;
 L'erreur est humaine (Prison Break), épisode de la série télévisée Prison Break ;
 L'erreur est humaine (Dr House), épisode de la série télévisée Dr House ;
 L'erreur est humaine (chanson), titre d'une chanson du groupe Zebda ;
 L'erreur est humaine, livre de Woody Allen aux éditions Flammarion (2007)  ;
 L'ereure est humaine, titre du spectacle de l'humoriste québécois Laurent Paquin.

Homonymie de titre